«Политехни́ческий институ́т» («Политехническая») — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Политехнический институт» (станция метро, Киев)
 «Политехнический институт» — планируемая станция Донецкого метрополитена
 «Политехническая» (станция метро) — станция Петербургского метрополитена
 «Политехническая» — станция Екатеринбургского метрополитена
 «Текникури университети» — станция Тбилисского метрополитена